Lüdicke ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Lüdicke (1851–1940), deutscher Ingenieur, Dozent und Autor
 Bettina Lüdicke (* 1958), deutsche Bildhauerin
 Friedrich Adolph Lüdicke (1782–1851), deutscher evangelischer Pfarrer; Kartograf
 Jochen Lüdicke (* 1958), deutscher Rechtsanwalt, Steuerberater und Honorarprofessor
 Jürgen Lüdicke (1956–2020), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Klaus Lüdicke (* 1943), deutscher römisch-katholischer Theologe und Kirchenrechtler
 Marianne Lüdicke (1919–2012), deutsche Bildhauerin
 Otto Lüdicke (1912–1999), deutscher Feldhandballspieler
 Paul Lüdicke (1866–1931), deutscher Rechtsanwalt und Abgeordneter (DNVP)
 Peter René Lüdicke (* 1957), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Reinhard Lüdicke (1878–1947), deutscher Archivar